Sailor:
 Sailor — британская поп-рок-группа.
 Sailor — второй студийный альбом американской-рок-группы Steve Miller Band.